Millerelix simpsoni är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1907.  Millerelix simpsoni ingår i släktet Millerelix, och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
simpsoni